William Lowther kan syfta på bland andra:

* William Lowther, 1:e earl av Lonsdale (1757–1844), brittisk peer
 William Lowther, 2:e earl av Lonsdale (1787–1872), brittisk peer
 William Lowther (1821–1912), brittisk politiker och diplomat